Christopher Kanu, Nigeriaans voetballer
Nwankwo Kanu, Nigeriaans voetballer
Rubenilson dos Santos da Rocha, Braziliaans voetballer met voetbalnaam Kanu
António Eduardo Pereira dos Santos, Braziliaans voetballer met voetbalnaam Kanu